|-
| (186701) 2004 BT45||||21 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186702) 2004 BZ53||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186703) 2004 BO54||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186704) 2004 BO59||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186705) 2004 BG67||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186706) 2004 BF72||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186707) 2004 BR72||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186708) 2004 BU72||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186709) 2004 BV74||||25 січня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (186710) 2004 BD75||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186711) 2004 BU87||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186712) 2004 BF88||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186713) 2004 BT88||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186714) 2004 BV88||||23 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186715) 2004 BW91||||26 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (186716) 2004 BQ93||||28 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186717) 2004 BN96||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186718) 2004 BG97||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186719) 2004 BA105||||24 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186720) 2004 BN106||||26 січня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (186721) 2004 BE108||||28 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186722) 2004 BT108||||28 січня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186723) 2004 BA119||||30 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186724) 2004 BT120||||31 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186725) 2004 BV134||||18 січня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186726) 2004 BY146||||22 січня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186727) 2004 CR||2004 CR||9 лютого 2004||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (186728) 2004 CH2||||12 лютого 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (186729) 2004 CE4||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186730) 2004 CH4||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186731) 2004 CP5||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186732) 2004 CR10||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186733) 2004 CB11||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186734) 2004 CU16||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186735) 2004 CK18||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186736) 2004 CB21||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186737) 2004 CP26||||11 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186738) 2004 CN37||||12 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186739) 2004 CL39||||13 лютого 2004||Обсерваторія ім. Джонатана Постела||Обсерваторія ім. Джонатана Постела
|-
| (186740) 2004 CR39||||14 лютого 2004||Лас-Крусес||Д. Діксон
|-
| (186741) 2004 CE42||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186742) 2004 CZ42||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186743) 2004 CW49||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186744) 2004 CY53||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186745) 2004 CG56||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (186746) 2004 CX58||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186747) 2004 CM61||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186748) 2004 CV65||||15 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186749) 2004 CQ67||||10 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186750) 2004 CY67||||10 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186751) 2004 CZ69||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186752) 2004 CB71||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186753) 2004 CK72||||13 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186754) 2004 CP74||||11 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186755) 2004 CJ76||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186756) 2004 CA78||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186757) 2004 CG78||||11 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186758) 2004 CX94||||12 лютого 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186759) 2004 CN95||||13 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186760) 2004 CS98||||14 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186761) 2004 CS99||||15 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186762) 2004 CB108||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (186763) 2004 CC108||||14 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (186764) 2004 CC120||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186765) 2004 CS122||||12 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186766) 2004 DG||2004 DG||16 лютого 2004||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (186767) 2004 DY8||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186768) 2004 DS11||||17 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186769) 2004 DT15||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186770) 2004 DE18||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186771) 2004 DQ18||||18 лютого 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (186772) 2004 DQ20||||17 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186773) 2004 DJ21||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186774) 2004 DC22||||17 лютого 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186775) 2004 DL24||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186776) 2004 DH32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186777) 2004 DY32||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186778) 2004 DW33||||18 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186779) 2004 DB35||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186780) 2004 DQ40||||18 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186781) 2004 DE43||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186782) 2004 DT47||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186783) 2004 DT48||||19 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186784) 2004 DB53||||26 лютого 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (186785) 2004 DG62||||23 лютого 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186786) 2004 DX62||||29 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186787) 2004 DS63||||29 лютого 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186788) 2004 EP1||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186789) 2004 EF8||||13 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186790) 2004 EK12||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186791) 2004 ER13||||11 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186792) 2004 EK17||||12 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186793) 2004 ES31||||14 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (186794) 2004 EO33||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186795) 2004 ER38||||14 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186796) 2004 EZ38||||14 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (186797) 2004 ED39||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186798) 2004 EK39||||15 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (186799) 2004 ER51||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (186800) 2004 EJ52||||15 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

186700